Невиност () је хорор из 1961. базиран на новели Хенрија Џејмса Окретај завртња. Режисер филма је Џек Клејтон, а главне улоге тумаче Дебора Кер и Мајкл Редгрејв. Овај психолошки хорор користи се музиком, светлошћу и режијом да произведе осећај језе, уместо фактора ужаса и изненађења. Адаптацију новеле у сценарио извршили су Вилијам Арчибалд и Труман Капоти. Ово је био и први филм у коме се појављује Памела Франклин.

Филм је био номинован у две категорије за награду БАФТА, за најбољи филм и за најбољи британски филм. Премијера филма је одржана у Њујорку а филм је био и део програма 62 Канског филмског фестивала.

Кејт Буш је инспирисана овим филмом написала и снимила песму -{Infant Kiss}-.

Спољашње везе 

Филмови 1961.
Британски филмови
Филмови на енглеском језику
Британски хорор филмови
Психолошки хорор филмови
Готички хорор филмови
Хорор филмови 1960-их